Alfreda puede referirse a:

Personas

 Santa Alfreda (f. ca. 795), santa, venerada en el Iglesia católica como santa, virgen y reclusa.

Otras acepciones 

 (1375) Alfreda, un asteroide del cinturón de asteroides.